„Time“ е четвърти студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали, клавиши
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Шарли Д'Анджело – бас
 Сноуи Шоу – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1994 година